Dans le département de la Vendée :
 la communauté de communes des Olonnes, ancienne structure intercommunale ;
 les marais d'Olonne, une région de marais ;
 Château-d'Olonne, une commune déléguée ;
 Olonne-sur-Mer, une commune déléguée ;
 Les Sables-d'Olonne, une commune déléguée ;
 Les Sables-d'Olonne, une commune nouvelle ;
 L'Île-d'Olonne, une commune,
 Olonne, toile à voile fabriquée à Olonne, d'après le Littré